Серпер — фамилия. Известные носители:
 Серпер, Григорий Юрьевич (род. 1969) — американский шахматист, гроссмейстер.
 Серпер, Евгений Александрович (род. 1980) — депутат Государственной думы РФ VII созыва.
 Серпер, Иосиф Лазаревич (1911—2002) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, командир отдельного штурмового инженерно-сапёрного батальона, капитан.